Plusieurs villes possèdent une place des Martyrs :

Algérie 
 Place des Martyrs à Alger
 Place des Martyrs, station de métro à Alger

Belgique 
 Place des Martyrs à Bruxelles
 Place du Martyr à Verviers

Liban 
 Place des Martyrs à Beyrouth

Libye 
 Place des Martyrs à Tripoli

Luxembourg 

 Place des Martyrs à Luxembourg

Voir aussi
 
 Rue des Martyrs
Martyrs